Niemcy:
 Filz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 Walter Filz – niemiecki autor

Zobacz też:
 Filtz